Arnaud Feist, homme d'affaires belge, directeur de l'aéroport de Bruxelles-National
 Catherine Feist, pianiste belge 
 Gavriel Howard Feist, écrivain français
 Hertha Feist, danseuse et chorégraphe allemande
 Leo Feist (1869-1930), éditeur de musique américain
 Leslie Feist, artiste, chanteuse canadienne
 Raymond Elias Feist, écrivain américain 
 , physicien allemand, inventeur du concept de bâtiment passif